Dorpermolen (Lanaken), een verdwenen watermolen in Lanaken
Dorpermolen (Meeuwen), een watermolen te Meeuwen
Dorpermolen (Opoeteren), een watermolen te Opoeteren
Een andere naam voor de Galdermansmolen